Čitluk je naselje Općine Promina u Šibensko-kninskoj županiji.

Zemljopis 
Nalazi se oko 1,5 kilometar sjeverozapadno od Oklaja.

Povijest 
Čitluk se od 1991. do 1995. godine nalazio pod srpskom okupacijom, tj. bio je u sastavu SAO Krajine.

Stanovništvo 
Prema popisu iz 2011. godine naselje je imalo 112 stanovnika.

Izvori 

Naselja u sastavu Općine Promina